Адміністративний устрій Золочівського району (Львівська область)
 Адміністративний устрій Золочівського району (Харківська область)